Rahmati ist der Familienname folgender Personen:
 Bashir Ahmad Rahmati (* 1985), afghanischer Ringer
 Kianoush Rahmati (* 1978), iranischer Fußballspieler
 Nader Rahmati (* 1966), iranischer Ringer
 Sayed Mehdi Rahmati (* 1983), iranischer Fußballspieler
 Younes Ali Rahmati (* 1983), katarischer Fußballspieler